Višnij Voločok (ruski: Вышний Волочёк) je grad u Tverskoj oblasti u Rusiji.

Broj stanovnika: 60.000

Nalazi se nekih 75 km sjeverozapadno od Tvera, u dolini rijeka Tverce i Cne.

Petar Veliki je dao iskopati 1702. godine kanal, koji će povezivati ove dvije rijeke, time povezivajući Baltičko more i rijeku Volgu.

Kasnije je postao tekstilni grad.

Gradovi u Rusiji
Tverska oblast